Spaans-Afrika verwijst naar voormalige koloniën van de Spaanse Kroon of naar gebieden die nog steeds tot Spanje behoren.

Voormalige Spaanse gebieden in Afrika:
 Spaans-Guinea (1878-1968), het huidige Equatoriaal-Guinea
 Spaans-Marokko (1912-1956), tegenwoordig onderdeel van Marokko
 Spaans-West-Afrika (1946-1958), tegenwoordig onderdeel van Marokko
Ifni (1860-1969), tegenwoordig onderdeel van Marokko
Spaanse Sahara (1924-1976), tegenwoordig onderdeel van Marokko, geclaimd door de Sahrawi Arabische Democratische Republiek
Saguia el Hamra (1904-1924), tegenwoordig onderdeel van Marokko, geclaimd door de Sahrawi Arabische Democratische Republiek
Río de Oro (1884-1924), tegenwoordig onderdeel van Marokko, geclaimd door de Sahrawi Arabische Democratische Republiek

Huidige Spaanse gebied in Afrika:
 Canarische Eilanden (1402)
 Plazas de soberanía bestaat uit:
Plazas mayores
Ceuta (1668)
Melilla (1497)
Plazas menores
Peterselie-eiland (1640)
Peñón de Vélez de la Gomera (1508)
Peñón de Alhucemas (1559)
Islas Chafarinas (1848)
Isla de Alborán & Islote de la Nube (1540)

Zie ook
 Geschiedenis van Spanje
 Wedloop om Afrika

Voormalige kolonie van Spanje
Geschiedenis van Afrika